Jauhien Uładzimirawicz Jabłonski (; ; ur. 10 maja 1995 w Czerwieniu) – białoruski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w białoruskim klubie BATE Borysów oraz w reprezentacji Białorusi.

Kariera klubowa

BATE Borysów 
W 2012 roku dołączył do akademii BATE Borysów. W 2014 roku został przesunięty do pierwszego zespołu. Zadebiutował 29 czerwca 2014 w meczu Wyszejszaja liha przeciwko Biełszyna Bobrujsk (1:2). Pierwszą bramkę zdobył 27 października 2014 w meczu ligowym przeciwko Tarpieda-BiełAZ Żodzino (2:2). 30 września 2014 zadebiutował w fazie grupowej Ligi Mistrzów w meczu przeciwko Athletic Bilbao (2:1).

Kariera reprezentacyjna

Białoruś U-21 
W 2014 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Białorusi U-21. Zadebiutował 25 stycznia 2014 w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Kazachstanu U-21 (4:1). Pierwszą bramkę zdobył 19 stycznia 2015 w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Finlandii U-21 (1:0).

Białoruś 
W 2019 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Białorusi. Zadebiutował 6 września 2019 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2020 przeciwko reprezentacji Estonii (1:2). Pierwszą bramkę zdobył 14 października 2020 w meczu Ligi Narodów UEFA przeciwko reprezentacji Kazachstanu (2:0).

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 28 marca 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 28 marca 2021)

Sukcesy

BATE Borysów 
  Mistrzostwo Białorusi (5×): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  Superpuchar Białorusi (3×): 2015, 2016, 2017
  Wicemistrzostwo Białorusi (2×): 2019, 2020
  Puchar Białorusi (1×): 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze BATE Borysów
Urodzeni w 1995